Příjmení Opletal nese více různých osob:

 František Opletal (* 1930) – český římskokatolický kněz, v letech 1975 až 1982 spirituál kněžského semináře v Litoměřicích
 Jan Opletal (1915–1939) – student Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, smrtelně zraněný během protinacistické demonstrace 28. října 1939
 Josef Opletal (1863–1953) – český lesník a vysokoškolský pedagog
 Mojmír Opletal (* 1941) – český geolog 
 Oldřich Opletal (1908–?) – český politik KSČ a poúnorový poslanec Národního shromáždění ČSR
 Vladimír Opletal (1931–2021) – český kameraman